Серия B 1979/1980 () — 48-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 16 сентября 1979 года и закончился 8 июня 1980 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1979/80 на legaserieb.it
 Серия B 1979/80 на rsssf.com

1979/1980
Футбол в Италии в 1979 году
Футбол в Италии в 1980 году